Kitchener ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Ann Kitchener (* 1951), australische Krankenschwester
 Henry Kitchener, 2. Earl Kitchener (1846–1937), britischer Offizier und Peer
 Darrell John Kitchener (* 1943), australischer Mammaloge
 Henry Kitchener, 3. Earl Kitchener  (1919–2011), britischer Politiker (Conservative Party) und Peer
 Herbert Kitchener, 1. Earl Kitchener (1850–1916), britischer Feldmarschall "Lord Kitchener"
 Walter Kitchener (1858–1912), britischer Offizier, Gouverneur von Bermuda

Kitchener ist der Künstlername von:
 Lord Kitchener (Komponist) (Realname: Aldwyn Roberts; 1922–2000), Komponist und Sänger

Kitchener steht für:
 Kitchener (Ontario), kanadische Stadt 
 Mount Kitchener (Alberta) (), Berg in Alberta, Kanada
 Mount Kitchener (Victoria), Berg in Victoria, Australien
 Kitchener-Insel (Kitchener’s Island; Geziret El-Nabatat), Insel in Ägypten 

Weiteres:
 Kitcheners Armee, britische Massenarmee im Ersten Weltkrieg
 Earl Kitchener of Khartoum, ein Adelstitel

Siehe auch:
 Kitchin
 Kitchiner